«Одна» — название ряда фильмов:
 «Одна» — советский фильм-драма 1931 года, режиссёры Григорий Козинцев и Леонид Трауберг
 «Одна» — российский документальный фильм 2000 года, режиссёр Дмитрий Кабаков
 «Одна» () — литовский документальный фильм 2001 года, режиссёр Аудрюс Стонис
 «Одна» () — германский фильм-драма 2004 года, режиссёр Томас Дурхшлаг
 «Одна» () — американский фильм-драма 2011 года, режиссёр Марк Джексон
 «Одна» — российский драматический фильм 2022 года, режиссёр Дмитрий Суворов